O softbol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputado em um período de dez dias, iniciando em 12 de agosto e encerrando em 21 de agosto. Todas as partidas foram realizadas no Estádio de Softbol Fengtai em Pequim, na China. Foi disputado apenas por mulheres; os homens competiram no beisebol, esporte similar.

O Comitê Olímpico Internacional removeu esse esporte em votação do programa dos Jogos Olímpicos de 2012. Junto com o beisebol, também ficou de fora dos Jogos Olímpicos de 2016, até ser novamente reintegrado nos Jogos Olímpicos de 2020.

Calendário

Formato 
Oito equipes competiram no torneio olímpico de softbol que foi composta por duas fases. A preliminar foi disputada no sistema de "todos contra todos". As quatro melhores equipes da fase preliminar avançaram para a fase eliminatória que consistiu de duas semifinais e posteriormente as decisões das medalhas de bronze e ouro.

Participantes 

As oito equipes classificadas ao torneio de softbol foram definidos através de uma série de torneios classificatórios. As quatro mais bem colocadas no Campeonato Mundial de Softbol de 2006 garantiram classificação direta as Olimpíadas. As outras três vagas restantes foram distribuídas entre os continentes em torneios qualificatórios nas zonas Europa/África, Américas e Ásia/Oceania.

Medalhistas

Resultados

Primeira fase 

Horários locais (UTC+8)

V = vitórias | D = derrotas | C+ = corridas anotadas | C- = corridas sofridasObs: após vitórias/derrotas, o desempate é o confronto direto.

12 de Agosto

|}

13 de Agosto

|}

14 de Agosto

|}

15 de Agosto

|}

16 de Agosto

|}

17 de Agosto

|}

18 de Agosto

|}

Fase final 
O perdedor da primeira partida da semifinal jogou contra o vencedor da segunda partida da semifinal para a disputa da medalha de bronze. O perdedor do jogo ganhou a medalha de bronze, enquanto o vencedor disputou contra o vencedor da primeira semifinal a medalha de ouro.

Semifinais 
20 de agosto

|}

Disputa pelo bronze 
O vencedor avançou para a disputa da medalha de ouro. O perdedor ganhou a medalha de bronze.
20 de agosto

Final 

21 de agosto

Classificação final

Ligações externas 
 
 

Eventos do softbol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008
Softbol nos Jogos Olímpicos